Ängskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ängskär (Lemland, Åland), ö, 
 Ängskär (Kumlinge, Åland), del av ö, 
 Ängskär, Korpo, Åboland,

Sverige 

 Ängskär, Tierps kommun, by, halvö och naturreservat i Uppsala län,  
 Ängskärs skärgård, ö och ögrupp i Blidö socken, Norrtälje kommun, Stockholms län, 
 Ängskär, Värmdö kommun, ö i Nämdö socken, Stockholms län,

Se även
Ängeskär
Lilla Ängskär
Stora Ängskär

Robotskapade Finlandförgreningar